Chao-yüan-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luofeng (häradshuvudort), Shandong, 
 Zhaoyuan (ort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar